Christian Wolanin (né le  à Québec dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel américano-canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 

Le  2021, il est échangé aux Kings de Los Angeles en retour de l'attaquant Michael Amadio.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Vie privée 
Il est le fils de l'ex-joueur de hockey, Craig Wolanin.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Gamblers de Green Bay || USHL ||54 ||0 ||8 ||8 ||70 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2013-2014 || Gamblers de Green Bay || USHL ||23 ||1 ||4 ||5 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Lumberjacks de Muskegon || USHL ||32 ||5 ||16 ||21 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Lumberjacks de Muskegon || USHL ||56 ||14 ||27 ||41 ||107 ||12 ||3 ||5 ||8 ||20
|-
| 2015-2016 || Fighting Hawks du Dakota du Nord || NCHC ||32 ||4 ||11 ||15 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Fighting Hawks du Dakota du Nord || NCHC ||37 ||6 ||16 ||22|| 37||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Fighting Hawks du Dakota du Nord || NCHC ||40 ||12 ||23 ||35 ||50 ||- ||- ||-||- ||-
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||10 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville || LAH ||40 ||7 ||24 ||31 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||30 ||4 ||8 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH ||9 ||1 ||0 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 15 || 0 || 3 || 3 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Senators de Belleville || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Kings de Los Angeles || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Reign d'Ontario || LAH || 2 || 0 || 3 || 3 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Kings de Los Angeles || LNH || 8 || 1 || 1 || 2 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Reign d'Ontario || LAH || 37 || 1 || 17 || 18 || 22 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4

Au niveau international 

| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| Septième place
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 5|| 6|| 0|| +8|| align="left"|  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance à Québec
Naissance en mars 1995
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur des Fighting Hawks du Dakota du Nord
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des Sabres de Buffalo